Нірвана — релігійна категорія в буддизмі та джайнізмі.

Музика

Альбоми 
 «Нірвана» (2020) — студійний альбом української співачки Лії Лі.

Гурти 
 «Nirvana»  — рок-гурт із Сіетла, що існував у 1987–1994 рр.
 «Nirvana»  — рок-гурт, утворений в Лондоні 1967 року.

Фільми 
 Нірвана (фільм) — російський драматичний фільм 2008 року режисера Ігоря Волошина.
 Нірвана (фільм, 1997) — італо-французький фантастичний фільм 1997 року режисера Габріеле Сальватореса, у головній ролі Крістофер Ламберт.

Топоніми 
 Нірвана — гора (2773 м) у горах Макензі в Північно-західних територіях (Канада).

Див. також 
 Nirvana (значення)